G-klass eller Klass G kan avse:

 Klass G – en spektralklass för stjärnor, se spektraltyp
 Klass G (förstärkare) – en klass av förstärkare
 Mercedes-Benz G-klass – en bilmodell

Lokomotiv
 NZR G-klass (1928) – en typ av ånglok som använts i Nya Zeeland
 V/Line G-klass – en klass av dieselelektriska lokomotiv
 G-klass (diesellokomotiv) – två typer av diesellokomotiv (G601-klass och G611-klass) som tillsammans kallas G-klass

Fartyg
 G- och H-klass (jagare) – en brittisk fartygsklass i Royal Navy bestående av 24 jagare.
 G-klass (fregatt) – en turkisk fartygsklass bestående av åtta fregatter.
 G-klass (jagare) – en föreslagen fartygsklass bestående av jagare i Royal Navy.
 G-klass (amerikansk ubåtsklass) – en amerikansk fartygsklass bestående av fyra ubåtar byggda 1909–1913
 G-klass (brittisk ubåtsklass) – en brittisk fartygsklass bestående av 14 ubåtar sjösatta 1914 och 1917
 G-klass – finska marinens namn på deras version av en av svenska marinens minsta båtar, se G-båt